Адрара  может означать:

 Адрара-Сан-Мартино — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо.
 Адрара-Сан-Рокко — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо (провинция).